Роман Турянський (1923—1999) — японський мандрівник українського походження.
 Кузьма Роман Володимирович (1894—1940) — український комуністичний громадсько-політичний діяч.